Grisy-les-Plâtres – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France
 Kato Platres – miejscowość na Cyprze, w dystrykcie Limassol
 Pano Platres – miejscowość na Cyprze, w dystrykcie Limassol